Les Malheurs du Schtroumpf coquet est le cinquième album de la série de bande dessinée 3 Histoires de Schtroumpfs de Peyo sorti en  chez Le Lombard. 

Deux autres histoires de Schtroumpfs suivent dans l'album : Le Schtroumpf archéologue et Les Schtroumpfs et le mannequin de paille.

Synopsis

Les Malheurs du Schtroumpf coquet

Le Schtroumpf archéologue

Les Schtroumpfs et le mannequin de paille

Lien externe   
 .
  
   
 

Album des Schtroumpfs
Album de bande dessinée sorti en 1994